Бошко Бошковић (Призрен, 12. јун 1922 — Београд, 7. јануар 2003) био је српски филмски редитељ, сценариста и глумац.

Филмографија
Редитељ  |  Сценариста  |  Глумац  |  

Дугометражни филм  |  Кратки филм  |  Кратки документарни филм
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|3
|4
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|6
|8
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1959
| Прославе и сјећањa
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1961
| Небески одред
|-
! 1965
| Убица на одсуству
|-
! 1969
| Wеиссе Wöлфе
|}
  
{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Кратки филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1966
| Разгледница Космета
|-
! 1966
| Сусрет векова
|}
     
{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Кратки документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1959
| Заробљени каменом
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1964
| Ехо у улици Гробљанској
|}
    

Дугометражни филм  |  Кратки филм  |  Кратки документарни филм
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|3
|4
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1965
| Убица на одсуству
|}
  
{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Кратки филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1966
| Разгледница Космета
|-
! 1966
| Сусрет векова
|}
     
{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Кратки документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1959
| Заробљени каменом
|}
    

Дугометражни филм

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
!  style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1949
| Барба Жване
| Представник народног одбора
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1950-te  ▲
|-
! 1950
| Језеро
| /
|-
! 1958
| -{Hvezda jede na jih}-
| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 2003.
Призренци
Српски глумци
Југословенски глумци